Ards (district), een district in Noord-Ierland
 Ards (schiereiland), een schiereiland in Noord-Ierland
 Acute respiratory distress syndrome, afgekort ARDS, een ernstige longaandoening die ontstaat ten gevolge van een ernstige ziekte